tupelo – gatunek drzew
 tupelo – gatunek miodu

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Tupelo – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Tupelo – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lee
 Tupelo – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Coal

Zobacz też 
 Bitwa pod Tupelo – bitwa podczas wojny secesyjnej (14-15 lipca 1864) na terenie hrabstwa Lee w stanie Missisipi